Дми́трий Ма́слов:
 Маслов, Дмитрий Егорович (1922—2000) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза.
 Маслов, Дмитрий Иванович (1901—1983) — советский футболист, игрок в хоккей с мячом.